Малоэлап — аэропорт, находящийся на атолле Малоэлап на Маршалловых Островах.

История 
В ходе второй мировой войны на месте нынешнего аэропорта располагалась японская база. Затем, в 1983 году аэропорт был вновь открыт для коммерческих рейсов.

Инфраструктура 
В аэропорту есть одна ВПП длиной 1067 метров и шириной 45,5 метра.

Полёты контролирует диспетчерский центр в Гонолулу.

Авиакомпании и направления 
Рейсы по 2 направлениям выполняет авиакомпания Air Marshall Islandes.

Примечания 

Аэропорты Маршалловых Островов